Diese Liste enthält alle Gebiete zum Natur- und Landschaftsschutz in Belgien, die von der IUCN kategorisiert wurden oder eine Mindestgröße von 100 Hektar aufweisen.

Nationalparks 
In Belgien gibt es derzeit nur einen offiziellen Nationalpark, den Nationalpark Hoge Kempen, der 2006 eröffnet wurde.

Naturschutzgebiete

Naturparks

Naturreservate

Private Naturreservate 

In Belgien gibt es zahlreiche private Naturreservate. Das größte private Naturreservat ist das Naturreservat Emmanuel Jadot - Bois Du Pays mit einer Größe von 601 Hektar.

Quellen

Siehe auch 
Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz
Liste der Nationalparks

Weblinks 

Offizielle Website des Nationalparks Hoge Kempen

Belgien
!